MFK, manchmal auch MfK steht für:
 Ministerium für Kultur (DDR)
 Motorfahrzeugkontrolle, siehe Hauptuntersuchung #Schweiz
 Museum für Kommunikation
 Musterfeststellungsklage
 Flughafen Matsu Beigan (IATA-Code)
 Bahnhof Feldkirchen (b München) nach DS 100
 Mittelfußknochen, ein Knochen im Fuß

Abkürzung